Копцевичи — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Копцевичи — посёлок в Копцевичском сельсовете Петриковского района Гомельской области.
 Копцевичи — деревня в Копцевичском сельсовете Петриковского района Гомельской области.
 Копцевичи — деревня в Лучицком сельсовете Петриковского района Гомельской области.